El modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y propiedades.

Modelo atómico de Demócrito (c. 400a.C.), el primer modelo atómico en occidente, postulado por el filósofo griego Demócrito.Modelo atómico de Dalton (1800), surgió en el contexto de la química. Este fue el primero con bases científicas.Modelo atómico de Thomson (1898), o modelo del pudín,  los electrones son como las "frutas" dentro de la "masa" positiva.Modelo atómico de Rutherford (1911), el primero que distingue entre el núcleo central y una órbita de electrones a su alrededor.Modelo atómico de Bohr (1913), en el que los electrones giraban en órbitas circulares.Modelo del átomo cúbico de Lewis  (1916), donde los electrones están dispuestos según los vértices de un cubo, que explica la teoría de la valencia.
Modelo atómico de Sommerfeld (1916), una versión relativista del modelo de Rutherford-Bohr.
Modelo atómico de Heisenberg (1925), comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica, denominado mecánica matricial.
Modelo atómico de Schrödinger (1926), un modelo cuántico no relativista donde los electrones se consideran ondas de materia existente.
Modelo atómico de Chadwick (1932).

Referencias